Апшеронський район — назва таких адміністративних одиниць:
 Апшеронський район (, також Абшеронський район) — район в Азербайджані.
 Апшеронський район () — район у Росії, входить до складу Краснодарського краю.